Terre Haute désigne :

Toponyme 
 Terre Haute, ville de l’Indiana, aux États-Unis.

Culture 
 Terre Haute, un roman de Will Aitken paru en 1989 ;
 Haute Terre, une pièce de théâtre d’Edmund White.

Sport 
 Les Terre Haute Phillies sont l’équipe de baseball de Terre Haute.

Voir aussi 
 le pénitencier fédéral de Terre Haute, à Terre Haute.